Locomotive Music ou Locomotive Records est un Label indépendant espagnol fondé en 1997 par Gregorio Esteban.

Artistes sous contrat 

 A.O.K.
 Adagio
 AlogiA
 Anthenora
 Anubis Gate
 Astral Doors
 Barón Rojo
 Before the Dawn
 Benedictum
 Blood Stain Child
 Crystallion
 The Diamond Dogs
 Dikers
 Easy Rider
 Elegy
 Eyes of Shiva
 Grave Digger
 Grenouer
 Hamlet
 José Andrëa (chanteur de Mägo de Oz)
 Lanfear
 Los Suaves
 Lost in Tears
 Maeder
 Mägo de Oz
 Medication
 Prong
 The Prowlers
 Randy Piper
 Sex Museum
 Spider Rockets
 Stormlord
 Tierra Santa
 Vacazul
 Wuthering Heights

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de labels de heavy metal

Liens externes 
 

Label de heavy metal
Label discographique indépendant
Label discographique ayant son siège en Espagne